«Human» — первый и ведущий сингл американской инди-рок группы The Killers с третьего студийного альбома Day & Age. Премьера песни состоялась на BBC Radio 1 22 сентября 2008 года, цифровой релиз — 30 сентября 2008 года. Был выпущен на CD, виниловой пластинке и был доступен для скачивания на iTunes Store.

Все обложки синглов с Day & Age изображают портрет участника группы, сделанный в стиле мозаики. Human не стал исключением — на нём изображён гитарист Дэйв Кенинг.

Критика 
Сингл был принят критиками очень хорошо. В основном песню сравнили с первыми работами группы, а именно с альбомом Hot Fuss. Читатели Rolling Stone признали Human лучшей песней 2008 года.

В декабре 2009 года песня была заняла 25-е место в списке лучших песен десятилетия по данным слушателей британской радиостанции Absolute Radio.

Каверы и ремиксы 
 Brainstorm исполнили Human на RAMP 2009
 Ремикс на сингл сделал голландский диджей Armin van Buuren
 Coldplay несколько раз исполняли песню в рамках Viva la Vida Tour

Список композиций 

7" vinyl single
 «Human» — 4:09
 «A Crippling Blow» — 3:37

Limited edition 12" vinyl single
 «Human» — 4:09
 «A Crippling Blow» — 3:37

European cardsleeve single
 «Human» — 4:09
 «A Crippling Blow» — 3:37

German CD
 «Human» — 4:09
 «A Crippling Blow» — 3:37
 «Human (Armin van Buuren Club Remix)» — 8:11
 «Human (Video Clip)» — Enhanced CD

iTunes remixes EP
 «Human (Armin van Buuren Radio Remix)» — 3:47
 «Human (Ferry Corsten Radio Remix)» — 4:26
 «Human (Pink Noise Radio Edit)» — 4:06
 «Human (Armin Van Buuren Club Remix)» — 8:11
 «Human (Ferry Corsten Club Remix)» — 6:53

Remixes promo CD
 «Human (Armin van Buuren Radio Remix)» — 3:47
 «Human (Ferry Corsten Radio Remix)» — 4:26
 «Human (Thin White Duke Edit)» — 5:27
 «Human (Pink Noise Radio Edit)» — 4:06
 «Human (Armin Van Buuren Club Remix)» — 8:11
 «Human (Ferry Corsten Club Remix)» — 6:53
 «Human (Thin White Duke Club Mix)» — 8:03
 «Human (Ocelot Remix)» — 4:30
 «Human (Armin van Buuren Dub Remix)» — 7:25
 «Human (Ferry Corsten Dub Remix)» — 6:26
 «Human (Thin White Duke Dub)» — 7:45
 «Human (Pink Noise Dub)» — 7:08

Чарты

Итоговый чарт десятилетия

Сертификация и продажи

Примечания 

Песни The Killers
Синглы 2008 года
Рок-баллады
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни о танце